Эриозице () — род растений семейства Кактусовые (Cactaceae) из Южной Америки.

Название 
От  и , то есть «с шерстистыми плодами».

В синонимику рода входят следующие названия:

 , nom. inval.
 
 , nom. inval.
 , nom. inval.
 , nom. inval., orth. var.
 
 , nom. inval.
 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. inval.

Биологическое описание 
Стебли шаровидные, диаметром до 50 см. Рёбра чётко выраженные, довольно многочисленные. Ареолы крупные, шерстистые, несут мощные, толстые, расширенные у основания и изогнутые колючки, окрашенные в яркие коричневые тона. Цветки розовые или красные, около 4 см в диаметре.

Распространение и экология 
Южное Перу, Южное и Центральное Чили, Западная и Центральная Аргентина.

Значение и применение 
Эриозице представляют интерес с точки зрения коллекционирования.

Выращивание в культуре 
Содержание и разведение в культуре требуют специальных навыков и условий. Цветение в коллекции — достижение. Обязательно интенсивное солнечное освещение. Полив ограничен. Прививка нежелательна из-за потери характерного облика.

Классификация

Виды 
 Секция Eriosyce
 Подсекция Eriosyce
 Eriosyce aurata (Pfeiffer) Backeberg
 Eriosyce aurata subsp. aurata
 Eriosyce aurata subsp. spinibaris (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce rodentiophila F. Ritter
 Подсекция Pyrrhocactus (A.Berger) Kattermann 1994
 Eriosyce andreaeana Kattermann
 Eriosyce bulbocalyx (Werderm.) Kattermann
 Eriosyce strausiana (K. Schumann) Kattermann
 Eriosyce strausiana var. pachacoensis (Rausch) Kattermann
 Eriosyce strausiana var. strausiana
 Eriosyce umadeave (Frič ex Werdermann) Kattermann
 Eriosyce vertongenii (J.G. Lambert) D.R. Hunt
 Eriosyce villicumensis (Rausch) Kattermann
 Подсекция Islaya (Backeberg) Kattermann 1994
 Eriosyce islayensis (C.F. Förster) Kattermann
 Eriosyce omasensis (Ostolaza & T. Mischler) Ostolaza

 Секция Neoporteria
 Подсекция Neoporteria (Britton & Rose) Kattermann 1994
 Eriosyce chilensis (Hildmann ex K. Schumann) Kattermann
 Eriosyce chilensis subsp. albidiflora (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce chilensis subsp. chilensis
 Eriosyce senilis (Backeberg) Kattermann
 Eriosyce senilis subsp. coimasensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce senilis subsp. elquiensis Kattermann
 Eriosyce senilis subsp. senilis
 Eriosyce sociabilis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa (Haworth) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. clavata (Söhrens ex K. Schumann) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. nigrihorrida (Backeberg) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. subgibbosa
 Eriosyce subgibbosa subsp. vallenarensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. wagenknechtii (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. castanea (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa subsp. litoralis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce subgibbosa var. subgibbosa
 Eriosyce villosa (Monville) Kattermann
 Подсекция Horridocactus (Backeberg) Kattermann 1994
 Eriosyce aspillagae (Söhrens) Kattermann
 Eriosyce aspillagae subsp. aspillagae
 Eriosyce aspillagae subsp. maechlerorum H. Walther
 Eriosyce confinis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce crispa (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce crispa subsp. atroviridis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce crispa subsp. crispa
 Eriosyce crispa subsp. totoralensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce crispa subsp. carrizalensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce crispa subsp. huascensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Kattermann
 Eriosyce curvispina subsp. armata (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce curvispina subsp. curvispina
 Eriosyce curvispina subsp. tuberisulcata (Jacobi) Kattermann
 Eriosyce curvispina var. aconcaguensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce curvispina var. choapensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce curvispina var. curvispina
 Eriosyce curvispina var. mutabilis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce curvispina var. robusta (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce engleri (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce garaventae (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce heinrichiana (Backeberg) Kattermann
 Eriosyce heinrichiana subsp. heinrichiana
 Eriosyce heinrichiana ssubp. intermedia (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce heinrichiana subsp. simulans (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce heinrichiana subsp. setosiflora (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce kunzei (C.F. Förster) Kattermann
 Eriosyce kunzei var. kunzei
 Eriosyce kunzei var. transitensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce limariensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce marksiana (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce marksiana var. gracilis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce marksiana var. lissocarpa (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce marksiana var. marksiana
 Eriosyce napina (Philippi) Kattermann
 Eriosyce napina subsp. duripulpa (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce napina subsp. lembckei Kattermann
 Eriosyce napina subsp. napina
 Eriosyce occulta Kattermann
 Eriosyce odieri (Lemaire ex Salm-Dyck) Kattermann
 Eriosyce odieri subsp. fulva (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce odieri subsp. glabrescens (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce odieri subsp. odieri
 Eriosyce odieri var. monte-amargensis Kattermann
 Eriosyce recondita (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce recondita subsp. iquiquensis (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce recondita subsp. recondita
 Eriosyce taltalensis (Hutchison) Kattermann
 Eriosyce taltalensis subsp. echinus (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce taltalensis subsp. paucicostata (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce taltalensis subsp. pilispina (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce taltalensis subsp. taltalensis
 Eriosyce taltalensis var. floccosa (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce taltalensis var. pygmea (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce taltalensis var. taltalensis
 Подсекция Chileosyce Kattermann 1994
 Eriosyce aerocarpa (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce esmeraldana (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce krausii (F. Ritter) Kattermann
 Eriosyce tenebrica (F. Ritter) Kattermann

Отдельно:
 Eriosyce laui J. Lüthy (Syn.: Rimacactus laui (J. Lüthy) Mottram)

Примечания

Литература 
 The Cactus Family. Edward F. Anderson. Timber Press, 2001. ISBN 0-88192-498-9

Ссылки 
 

Кактусовые
Флора Южной Америки